Denis Nikitin ist der Name folgender Personen:

* Denis Nikitin (Rechtsextremist) (eigentlich Denis Kapustin), russisch-deutscher Kampfsportler und Rechtsextremist 
 Denis Nikitin (Fußballspieler) (* 1997), russischer Fußballspieler